Lien ist der Familienname folgender Personen:

 Brenda Lien (* 1995), deutsche Filmemacherin, Drehbuchautorin und Komponistin
 Espen Lien, norwegischer Bassist
 Geir Inge Lien (* 1972), norwegischer Politiker
 Harry Lien (1896–1978), US-amerikanischer Skispringer
 Helge Lien (* 1975), norwegischer Jazzpianist, Komponist und Bandleader
 Ida Lien (* 1997), norwegische Biathletin
 Jennifer Lien (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin
 Jens Lien (1967), norwegischer Filmregisseur
 Julius Lien (1872–1962), Buchbinder und Heimatdichter
 Kaare Lien (* 1935), kanadischer Skispringer
 Lotte Lien (* 1988), norwegische Boxerin
 Matthew Lien (* 1969), US-amerikanischer Basketballspieler
 Merete Lien (* 1952), norwegische Schriftstellerin
 Mia Guldteig Lien (* 2003), norwegische Leichtathletin
 Richard Lien (* 1943), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Tord Lien (* 1975), norwegischer Politiker

 Lien Chan (* 1936), nationalchinesischer Politiker der Kuomintang
 Lien Te-an (* 1994), taiwanischer Rennrodler
 Lien Yu-Hui (* 1970), taiwanischer Tennisspieler

Lien bezeichnet:
 lateinisch die Milz, ein Körperorgan

Siehe auch:
 LIN
 Lean